Виталий Александрович Михайлов (14 мая 1931, Симаково, Ивановская Промышленная область — 25 июня 1990, Кривой Рог, Днепропетровская область) — советский учёный в области горного дела, горный инженер. Доктор технических наук (1972), профессор (1979).

Биография 
Родился 14 мая 1931 года в селе Симаково (ныне —  Владимирской области).

В 1955 году окончил Московский горный институт. В 1955—1959 годах — в Московском горном институте: ассистент, старший инженер. В 1958—1962 годах — в Научно-исследовательском институте нерудных материалов (Тольятти): научный сотрудник, начальник горного отделения.

В 1962—1973 годах — в Научно-исследовательском институте «Металлургвентиляция» (Кривой Рог): старший научный сотрудник, заведующий лабораторией по борьбе с пылью и вредными газами при открытой разработке руд. С 1973 года — в Криворожском горнорудном институте: доцент, заведующий кафедрой горного транспорта, проректор по научной работе.

Умер 25 июня 1990 года в городе Кривой Рог.

Научная деятельность 
Специалист в области охраны труда в горном деле и рудничном транспорте. Автор 12 монографий, 175 научных статей, 13 изобретений.

Научные труды 
 Борьба с пылью и газами на карьерах / , 1973 (соавтор);
 Аэрология карьеров / , 1975 (соавтор);
 Пылеподавление при выемочно-погрузочных работах на рудных карьерах / , 1976;
 Транспортные машины рудных карьеров / , 1985;
 Автоматизированное проектирование конвейерных поездов // Промышленный транспорт. — 1987. — № 6 (соавтор).

Источники 
 
 
 Михайлов Віталій Олександрович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 99. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 Михайлов Виталий Александрович в Российской национальной библиотеке.

Учёные:Горное дело
Горные инженеры СССР